Pitera oder Piterà ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Piterà, von 1871 bis 1877 Bischof von Bova
 Julia Pitera (* 1953), polnische Politikerin der Platforma Obywatelska (Bürgerplattform) und seit 2007 Staatssekretärin in der Kanzlei des polnischen Ministerpräsidenten
 Nick Pitera (* 1986), US-amerikanischer Sänger